Schwendibach – gmina w kantonie Berno w Szwajcarii, zamieszkiwana przez 237 mieszkańców (2019).

Przypisy 

Miejscowości w Szwajcarii
Gminy w kantonie Berno